Ider kan syfta på:

Geografi

Mongoliet 

 Ider, vattendrag, 
 Ider (distrikt), Dzavchan,

USA 

 Ider (ort), Alabama, DeKalb County, 

Robotskapade Mongolietförgreningar
Robotskapade USAförgreningar